Velika nagrada Madžarske 2021 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. avgusta 2021 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Esteban Ocon, Alpine-Renault, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretje pa Carlos Sainz Jr., Ferrari. V drugem krogu je bila dirka prekinjena zaradi množičnega trčenja v prvem ovinku po štartu, nadaljevala se je s ponovnim štartom. Za Ocona in moštvo Alpine je bila to prva zmaga v Formuli 1.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,424
|1:16,553
|1:15,419
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:16,569
|1:16,702
|1:15,734
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,214
|1:15,650
|1:15,840
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:17,233
|1:16,443
|1:16,421
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:16,874
|1:16,394
|1:16,483
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:17,081
|1:16,385
|1:16,489
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17,084
|1:16,574
|1:16,496
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:17,367
|1:16,766
|1:16,653
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:17,123
|1:16,541
|1:16,715
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:17,105
|1:16,794
|1:16,750
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:17,664
|1:16,871
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:17,038
|1:16,893
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center"|12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:17,553
|1:17,564
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:17,776
|1:17,583
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:16,649
|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:17,919
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:17,944
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:18,036
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:18,922
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |—
|align="center"|47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|70
|2:04:43,199
| align="center" |8
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
| +2,736
| align="center" |1
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|70
| +15,018
| align="center" |15
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|70
| +15,651 
| align="center" |9
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|70
| +1:03,614
| align="center" |5
| align="center" |11
|-
!6
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|70
| +1:15,803
| align="center" |16
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|70
| +1:17,910
| align="center" |18
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
| nowrap="" |Williams-Mercedes
|70
| +1:19,094
| align="center" |17
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |33
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|70
| +1:20,244
| align="center" |3
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|
|69
| +1 krog
| align="center" |13
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|69
| +1 krog
| align="center" |11
| 
|-
!12
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
| align="center" |20
|
|-
!13
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|69
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="21" |
|
|-
! data-sort-value="14" | Ods
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|3
| Trčenje
| align="center" |19
|
|-
! data-sort-value="15" | Ods
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|2
| Trčenje
| align="center" |6
| 
|-
! data-sort-value="16" | Ods
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|0
| Trčenje
| align="center" |2
| 
|-
! data-sort-value="17" | Ods
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|0
| Trčenje
| align="center" |4
| 
|-
! data-sort-value="18" | Ods
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|0
| Trčenje
| align="center" |7
| 
|-
! data-sort-value="19" | Ods
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|0
| Trčenje
| align="center" |12
|
|-
! data-sort-value="20" | DSQ
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|70
| Gorivo
| align="center" |10
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2021
2021